Эско́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Олорон-Сент-Мари-1. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64206.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 200 км южнее Бордо, в 32 км к юго-западу от По.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 131 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 77 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 53 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 68,8 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 53 активных жителей работали 48 человек (30 мужчин и 18 женщин), безработных было 5 (0 мужчин и 5 женщин). Среди 24 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Успения Пресвятой Богородицы (XVII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи